Sly steht für:
 Sly ovvero La leggenda del dormiente risvegliato, eine Oper von Ermanno Wolf-Ferrari
 Sly, Spitzname von Erik Seidel (Pokerspieler)
 Sly, Spitzname von Sly Dunbar
 Sly, Spitzname von Sly Stone
 Sly, Spitzname von Sylvester Stallone
 Sly, Werk (2010) auf Sting in the Tail von den Scorpions
 Sly-Syndrom, angeborene Erkrankung

Slý steht für:
 Slý, Moor in Norður-Þingeyjarsýsla, Norðurland eystra, Island

Sly ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Sly (1970–2012), US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Gitarrist und Frontman der Punk-Band No Use for a Name
 Wendy Sly (* 1959), britische Mittel- und Langstreckenläuferin

 Christopher Sly, Figur des betrunkenen Kesselflickers in Der Widerspenstigen Zähmung

sly steht für:
 Selayar (Sprache) (ISO-639-3-Code), auf den Selayar-Inseln vor Sulawesi gesprochene Sprache

SLY steht für:
 Salekhard Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen der russischen Stadt Salechard, Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen
 „Still Loving You“, Netzjargon

S.L.Y. steht für:
 S.L.Y., Werk (1970) auf Atomic Roooster von Atomic Rooster

Siehe auch:
 Sly Cooper
 Sly & Robbie
 Sly & the Family Stone

Abkürzung